La ville belge de Verviers est desservie par deux gares ferroviaires portant son nom :

 Verviers-Central : la gare principale.
 Verviers-Palais : une halte ferroviaire.

Transport à Verviers
Bâtiment à Verviers